

Geografia
Crest – località statunitense della California
Crest – comune francese
Le Crest – comune francese
Crest – frazione del comune di Ayas, Italia

Cinema
 Crest Animation Productions, studio di animazione statunitense
 Crest Animation Studios, studio di animazione indiano

Medicina 
 Sindrome CREST

Altro 
 Crest – emblema metallico dello stemma araldico di un'unità militare
 Crest – emblema metallico di una parte dello stemma araldico di una famiglia o comunità scozzese.